Burgwall Tutow steht für 

 Alte Stadt (Tutow), altslawischer Burgwall bei Tutow, Landkreis Vorpommern-Greifswald
 Alte Schanze (Tutow), jungslawischer Burgwall bei Tutow, Landkreis Vorpommern-Greifswald